Solda-branca-da-montanha é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Galium mollugo subsp. erectum
 Galium mollugo subsp. mollugo